Olaszország
Rabbi, település Olaszországban, Trentino-Alto Adige régióban, Trento megyében

Más
Rabbi, vallási tanító a judaizmusban